Тауджут (также Таужжут, Таужут) (, ):
 Тауджут — берберская деревня в вилайете Габес (центральный Тунис).
 Тауджут — один из восточнозенетских диалектов Туниса, распространённый среди жителей деревни Тауджут.